еПри Берлина 2022 года () — этап сезона 2021/2022 чемпионата мира «Формулы E», состоящий из двух гонок, которые пройдут 14 и 15 мая на временной трассе на территории бывшего аэропорта «Темпельхоф», Берлин, Германия.

Перед еПри 
Незадолго до начала этапа организаторы чемпионата объявили, что как и в прошлом году гонки пройдут в разных направлениях трассы — субботняя пройдёт против часовой стрелки, воскресная — по часовой.

Первая гонка

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Пасмурно. Сухо. Воздух +17…19 °C. Трасса +21…27 °C

Групповой этап 
Группа A

Группа B

Дуэли

Итоговые результаты

Примечания 
 Александр Симс первым установил время круга в дуэли, поэтому считается её победителем.
 Оливер Роуленд получил штраф в 3 позиции за столкновение с Андре Лоттерером в предыдущей гонке.

Гонка 
Погода:  Пасмурно. Сухо. Воздух +20…21 °C. Трасса +24…23 °C

Круги лидирования

Примечания 
 Пилоты, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡».
 Три очка за поул-позицию
 Одно очко за быстрый круг в первой десятке

Положение в чемпионате после гонки 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Вторая гонка

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +19…20 °C. Трасса +30…34 °C

Групповой этап 
Группа A

Группа B

Дуэли

Итоговые результаты

Примечания 
 Ник Кэссиди стартует с конца стартовой решётки и дополнительным штрафов по ходу гонки в десять секунд стоп-энд-гоу за замену силовой установки сверх лимита. Также он получил штраф в пять позиций за нарушение процедуры взвешивания.

Гонка 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +23 °C. Трасса +27…24 °C

Круги лидирования

Примечания 

 Пилоты, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡».
 Три очка за поул-позицию и одно очко за быстрый круг в первой десятке.

Положение в чемпионате после еПри 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Формулы E
 Результаты гонок и судейские протоколы

Спорт в Германии в 2022 году
ЕПри Берлина